Alange kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alange (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Alange (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar